Commando d'élite (Airborne) est un film canadien réalisé par Julian Grant en 1998.
 Commando d'élite est le titre québécois du film américain Alerte rouge, réalisé par Jerry P. Jacobs sorti en 1999.
 Commando d'élite (Rangers) est un film américain réalisé par Jim Wynorski sorti en 2000.
 Commando d'élite (Command Performance) est un film américain réalisé par Dolph Lundgren, sorti en 2009.
 The Unit : Commando d'élite (The Unit) est une série télévisée américaine créée par David Mamet en 2006.

Homonymie de titre